Motocyklowe Grand Prix Madrytu 1998 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata rozegrana 14 czerwca 1998 roku na torze Circuito Permanente del Jarama.

Wyniki 500 cm3

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1998
1998 w Hiszpanii
Motocyklowe Grand Prix Madrytu